Les Cygnes sauvages est un conte de Hans Christian Andersen paru en 1838.
Les Cygnes sauvages, film d'animation soviétique réalisé par Mikhaïl Tsekhanovski et Vera Tsekhanovskaïa, sorti en 1962, et adapté du conte d'Andersen
Les Cygnes sauvages est une autobiographie de l'écrivain chinois Jung Chang paru en 1992.
 Les Cygnes sauvages est un film d'animation produit par Toei Animation.